Weenink ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Weenink (1892–1931), niederländischer Schachmeister
 Sebastiaan Weenink (* 1986), niederländischer Squashspieler